Björnåstjärn kan syfta på:
Björnåstjärnen, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 
Björnåstjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (6,18 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn